Joe Lewis – artista marziale statunitense
 Joe Lewis – calciatore inglese di ruolo portiere
 Joe Lewis – imprenditore inglese